Crocodylus checchiai — викопний вид крокодилів, що існував у пізньому міоцені та ранньому пліоцені в Африці. Викопні рештки тварини знайдено у пізньоміоценових відкладеннях Кенії (формація Навата) та ранньопліоценових відкладеннях Лівії (формація Сагабі).

Філогенія 
Філогенетична кладограма, що зображує еволюційні зв'язки між різними видами крокодилів:

Примітки 

Викопні крокодили
Вимерлі тварини, описані 1957
Плазуни міоцену
Фауна пліоцену